Dois Perdidos numa Noite Suja - peça de Plínio Marcos
Dois Perdidos numa Noite Suja (filme de 1970) - de Braz Chediak
2 Perdidos numa Noite Suja - filme brasileiro de José Joffily (2002)

Desambiguação